Ел Гриљо има више значења:

 Ел Гриљо (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гриљо (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гриљо (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Гриљо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гриљо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гриљо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гриљо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику